200 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXVIII Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje i półfinał miały miejsce 19 sierpnia, a finał 20 sierpnia. 

Zwyciężczynią wyścigu została reprezentantka Zimbabwe Kirsty Coventry, która ustanowiła nowy rekord Afryki (2:09,19). Srebro zdobyła Rosjanka Stanisława Komarowa, uzyskując czas 2:09,72. Trzecie miejsce zajęły ex aequo z czasem 2:09,88 Reiko Nakamura z Japonii i Niemka Antje Buschschulte.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie greckim (UTC+03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

200 m stylem grzbietowym kobiet